John Popham (1395 ca.–1463) – militare britannico
John Popham (1531-1607) – giurista inglese
John Popham – membro del parlamento del Regno Unito